Њуарк може бити:

 Њуарк (Енглеска), градић у Енгелској
 Њуарк (Њу Џерзи), највећи град у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Њуарк (Делавер), град у америчкој савезној држави Делавер
 Њуарк (Калифорнија), град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Њуарк (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Њуарк (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Њуарк (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Њуарк (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Њуарк (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Њуарк (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Њуарк (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Њуарк Вали (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк